Морис Дин Уинт (, род. , Лестершир, Великобритания) — англоканадский актёр. Известен по ролям в сериалах «Капитан Пауэр и солдаты будущего», «Война с реальностью», «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Отдел мокрых дел», «Хейвен», а также фильмам «Куб» и «Хедвиг и злосчастный дюйм».

Биография и карьера 
В возрасте трёх лет Морис вместе с семьёй переехал в Канаду. Окончил Йоркский университет со степенью бакалавра.

Дебютировал на телевидении в 1987 году. В 1995 году сыграл главную роль в фильме «Шарм Кёртиса». Озвучивал персонажей мультфильмов «Люди Икс» (1993), «Дикие коты, или Команда отчаянных трапперов» (1994), «Captain Flamingo», а также игр Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes и Spawn: In the Demon’s Hand.

В 1997 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Куб». В 2002 году был номинирован на премию «Джемини» в категории «Best Performance by an Actor in a Continuing Leading Dramatic Role» за роль в сериале «Отдел мокрых дел».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Йоркского университета